Editora Perspectiva é uma editora paulista fundada em 1965, por Jaco Guinsburg.

Tem publicações nos diferentes ramos das artes, literatura, filosofia, lingüística e ciências humanas e é especializada em cultura judaica. Conta hoje com mais de 800 títulos de importantes autores como Umberto Eco, Roman Jakobson, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Lauro Machado Coelho, Franz Rosenzweig e Jorge Coli. É a maior editora no campo do teatro no Brasil.

Ver também 
História do livro no Brasil

Ligações externas 
 Editora Perspectiva

Perpectiva